Това е списъкът с епизоди на сериала „Подли камериерки“ с оригиналните излъчвания във САЩ и България.

Сезони и епизоди

Епизоди

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014)

Сезон 3 (2015)

Сезон 4 (2016) 

Списъци